Григорий Криворучко:
 Криворучко, Григорий Лукич (1912—1978) — полный кавалер ордена Славы.
 Криворучко, Григорий Семёнович (1914—1973) — советский хлебороб, Герой Социалистического Труда (1948).